Górny est un mot polonais signifiant haut.

Toponyme 
On le retrouve dans de nombreux noms de villes et villages polonais :

 Gorny Institout, stratovolcan russe

Patronyme 

 Frédéric Gorny (né en 1973), acteur français
 Grzegorz Górny (né en 1969), journaliste polonais